La Bahraini King's Cup 2005 è stata la terza edizione della coppa nazionale del Bahrein, in seguito alla proclamazione del regno; la cinquantaseiesima in totale.

Il torneo si è disputato dal 17 maggio al 20 giugno 2005. La formula consisteva in tre turni eliminatori (ottavi, quarti, semifinali) e finale in partita unica ed eliminazione diretta. Il torneo è stato vinto per la ventiseiesima volta dal Muharraq, che ha battuto l'Al-Shabab per 1-0 dopo i tempi supplementari.

Risultati

Collegamenti esterni 
  - Mohammed Qayed. Bahrain 2004/05. RSSSF.com, 12 ottobre 2005.

2005